Karaba steht für:

 Karaba (Mali), Gemeinde im Kreis San, Mali
 Karaba (Band), Münchner Jazzrock-Band